Verkkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Verkkosaari (ö i Jämsä, Kankarisvesi),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,35, long 29,69),  (2 ha)
 Verkkosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,44, long 29,82),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Kuhmois, Hahmajärvi),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,02, long 24,81), 
 Verkkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 26,01),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 26,41),  (2 ha)
 Verkkosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,80, long 26,28),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,58),  (3 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,71, long 26,93),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,54, long 25,83),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,70, long 28,21),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,48, long 28,25),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 28,53),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 28,77),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,57, long 28,55), 
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,57, long 28,70),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 31,38),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,45, long 28,88),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,56, long 27,80),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,61, long 28,10),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,38, long 28,47),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,13, long 28,06), 
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,23, long 28,10),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,42, long 27,75),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,41, long 24,95),  (0 ha)
 Pietari (ö i Mellersta Finland), Jämsä,  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Kivijärvi, Salamaperä, Heikinjärvi),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,71, long 27,50),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,94, long 28,49),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,65, long 28,28),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,99, long 28,57),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,62, long 26,78),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,79, long 29,22),  (3 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 29,71),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,95, long 28,62),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,20, long 25,65),  (1 ha)
 Lammassaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,37, long 30,53),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,92, long 28,63),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,87, long 28,88),  (2 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 28,95),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,65),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,29, long 28,93),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,67, long 25,89),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,68, long 26,16),  (2 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,85),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,76, long 29,89),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 28,81),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,11, long 25,74),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,24, long 25,94),  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,37, long 29,76),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Verkkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,58, long 29,24), 
 Verkkosaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå),  (2 ha)
 Verkkosaari (ö i Kivijärvi, Kopsaperä),  (8 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 28,77),  (0 ha)
 Nätiholmen (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (1 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,19, long 27,49),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,23, long 27,58),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (3 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,33, long 29,38),  (0 ha)
 Verkkosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,41, long 29,71),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar